Bracia Karamazow – powieść Fiodora Dostojewskiego

Filmy 
 Bracia Karamazow – film rosyjski z 1915 r.
 Bracia Karamazow – film amerykański z 1958 r. w reżyserii Richarda Brooksa
 Bracia Karamazow – film radziecki z 1968 r. w reżyserii Iwana Pyrjewa
 Bracia Karamazow – film polsko-czeski z 2007 r. w reżyserii Petra Zelenki
 Bracia Karamazow – rosyjski serial telewizyjny z 2009 r.